Уста́в или уставное письмо — почерк с чётким угловато-геометрическим рисунком, при котором буквы пишутся в строке, без наклона, практически вписываются в квадрат, с малым числом выступающих вниз и вверх элементов и большей частью раздельно друг от друга. Медленное и торжественное письмо тщательного каллиграфического исполнения, с малым числом сокращений. В русском языке этот термин применяется к различным письменностям:
 к кириллице (чаще всего) и к глаголице;
 к греческому почерку византийских времен;
 иногда и в других случаях: например, могут упоминать и противопоставлять скорописные японские иероглифы и уставные.

В палеографическом значении термин «устав» употребляется с XIX века, первоначально только по отношению к кириллице. Название связано со сферой применения этого письма: в «высокой» церковной литературе «уставнымъ словенскимъ языкомъ».

Греческий устав 
Греческий устав (в другой терминологии — младший унциал) — маюскульный (одними заглавными буквами) почерк середины I — начала II тысячелетия н. э., первоначально наклонный, но к X веку выпрямившийся. На его основе были созданы готское письмо и кириллица.

Греческий устав обычно выделяется в отдельную категорию в русской терминологии, хотя часто его объединяют с унциальным письмом более древнего периода. В некоторых европейских языках устав и унциал (равно как полуустав и полуунциал) вообще называют одним и тем же словом.

Кирилловский устав 
Устав — древнейшая форма кириллицы, характерная для древнейших рукописей. Первоначальный кирилловский устав в точности повторял начертания унциального (уставного) письма греческих литургических книг того же времени (IX—XI вв.) — в частности, среди древнейших памятников встречается такое же наклонное начертание букв, как и в византийском уставе. Позже кирилловский устав эволюционировал самостоятельно. 

Некоторые древнейшие памятники уставного письма (на пергаменте):
 восточнославянские:
 Остромирово Евангелие (1056—57);
 Архангельское Евангелие (ок. 1092);
 Мстиславово Евангелие (1103—17);
 Юрьевское Евангелие (1119—28);
 Мстиславова грамота (ок. 1130);
 южнославянские (все XI века):
 Саввина книга;
 Супрасльская рукопись;
 Енинский Апостол.

В древнем уставе пропорции букв приближались к квадрату (со временем заменявшемуся вытянутым вверх прямоугольником), разделение текста на слова отсутствовало. Различают древний собственно устав (до XIV века) и новый устав — с XV по XVII век (по преимуществу на бумаге; впрочем, не все авторы согласны с такой терминологией — некоторые считают новый устав разновидностью полуустава).

Уставное письмо довольно рано начало переходить в более беглые почерки: появляется наклон, учащаются выступающие за пределы строки части букв, развивается система сокращений. На смену уставу приходит полуустав (иногда выделяют также переходные виды почерка: маюскульный курсив, переходную скоропись и др.).

Как типографский шрифт устав использовался (и используется) только в ученой литературе, тогда как церковная традиционно применяет полуустав. Известно издание Остромирова евангелия, набранное в 1843 году специально изготовленным шрифтом, имитирующим почерк рукописи. В публикациях древнейших памятников письменности с конца XIX века и до конца эпохи металлического набора часто применялся характерный мелкий уставный кириллический шрифт с очень тонкими горизонтальными линиями (которые в репринтах часто не пропечатываются, и в результате буквы И/Н/П или Е/С приходится различать только по контексту). В настоящее время разработано довольно много компьютерных уставных гарнитур, воспроизводящих почерки разных мест и времен. Типографские варианты устава обычно различают прописные и строчные буквы.

Глаголический устав 

В глаголице к уставу относят как древнейшие почерки (Киевские листки), так и образцы поздней хорватской угловатой глаголицы, в том числе и типографской.

Примечания

Литература 
 В. Гардтгаузенъ, Греческое письмо IX—X столѣтій // Энциклопедія славянской филологіи, вып. 3. — Спб., 1911. — Стр. 37—50 + 4 фототипические вклейки. [Существует репринт: Leipzig: Zentralantiquariat der DDR, 1972.]
 В. А. Истрин. Развитие письма. — М.: Изд-во АН СССР, 1961.
 В. А. Истрин. Возникновение и развитие письма. — М.: Наука, 1965.
 Книговедение: Энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1982.
 М. Г. Різник. Письмо i шрифт. — Киів: Вища школа, 1978.
 В. Н. Щепкин. Русская палеография. — М.: Наука, 1967.

Кириллица
Палеография
Шрифты